Solscheid ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Solscheid (Buchholz), Ortsteil der Gemeinde Buchholz (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Solscheid (Hausen), Ortsteil der Gemeinde Hausen (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz